Prinsenlaan (sneltramhalte), in Rotterdam
 Prinsenlaan (Woerden)
 Prinsenlaan (Heemstede)
 Prinsenlaan (Emmen)
 Prinsenlaan (Nijmegen)
 Prinsenlaan (Oegstgeest)
 Prinsenlaan (Rotterdam)
 Prinsenlaan (Scherpenzeel)